Mr. Olympia je međunarodno godišnje natjecanje u bodybuildingu, a pobjeda na njemu se smatra najvećim uspjehom u profesionalnom bodybuildingu. Osnivač Mr. Olympije je Joe Weider. Mr. Olympia se održava svake godine i trenutna glavna nagrada za prvo mjesto je 400 000$.

Body building